ФНО:

 ФНО в молекулярной биологии — Фактор некроза опухоли, цитокин
 ФНО в политике — Фронт национального освобождения, политическая партия Алжира